Nissen ist ein dänischer und deutscher Familienname. Bedeutet Sohn von Nis (sen ist søn, auf deutsch: Sohn).

Namensträger 
 Ada Egede-Nissen (1899–1981), norwegische Schauspielerin
 Anne Nissen (* 1966), deutsche Künstlerin
 Annemarie Nissen (* 1994), dänische Leichtathletin
 Anja Nissen (* 1995), dänisch-australische Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin
 Anton Nissen (1866–1934), deutscher Maler
 Arndt Georg Nissen (1907–1979), deutscher Segler, Maler und Grafiker
 Asger Nissen (* 1996), dänischer Jazzmusiker
 Aud Egede-Nissen (1893–1974), norwegische Schauspielerin
 August Nissen (1874–1955), deutscher Architekt
 Benedikt Momme Nissen (1870–1943), deutscher Maler und Schriftsteller
 Birgit Malecha-Nissen (* 1958), deutsche Politikerin (SPD), MdB
 Christian Nissen (1893–1955), deutscher Seemann und Sportsegler

 Erika Nissen (1845–1903), norwegische Pianistin und Musikpädagogin
 Fernanda Nissen (1862–1920), norwegische Journalistin, Politikerin und Frauenrechtlerin
 Geertje Nissen, deutsche Sopranistin
 Georg Nikolaus Nissen (1761–1826), dänischer Diplomat und Schriftsteller
 George Nissen (1914–2010), US-amerikanischer Turner
 Gerhardt Nissen (1923–2014), deutscher Psychiater
 Godber Nissen (1906–1997), deutscher Architekt
 Gregers Nissen (1867–1942), deutscher Radsportfunktionär
 Greta Nissen (1906–1988), amerikanische Schauspielerin
 Hanns-Heinz Nissen (1905–1969), deutscher Opernsänger (Bariton)

 Heinrich Nissen (1839–1912), deutscher Althistoriker
 Helene Nissen (* 1996), deutsche Singer-Songwriterin und Gitarristin
 Helge Nissen (1871–1926), dänischer Sänger (Bariton)
 Henriette Nissen-Saloman (1819–1879), schwedische Sängerin (Mezzosopran)
 Hermann Nissen (1857–1914), Präsident der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger
 Hildegard Nissen (1921–2015), dänische Sprinterin
 Hinrich Nissen (1862–1943), deutscher Kapitän
 Karl-Heinz Nissen (1918–2000), deutscher Jurist
 Karsten Nissen (* 1946), dänischer Geistlicher, Bischof von Viborg
 Konstanze Nissen, Geburtsname von Constanze Mozart (1762–1842), Ehefrau von Wolfgang Amadeus Mozart
 Kris Nissen (* 1960), dänischer Rennfahrer
 Kyle Nissen (* 1979), kanadischer Freestyle-Skier
 Ludwig Nissen (1855–1924), US-amerikanischer Unternehmer und Mäzen
 Mads Nissen (* 1979), dänischer Fotograf
 Marit Nissen (* 1966), deutsche Schauspielerin
 Moritz Momme Nissen (1822–1902), deutscher Dichter und Sprachforscher
 Nis R. Nissen (1925–2000), deutscher Historiker und Museumsdirektor
 Peder Nissen (* 1976), dänischer Badmintonspieler
 Per Bach Nissen (* 1967), dänischer Sänger

 Rudolf Nissen (1896–1981), deutscher Chirurg
 Sönke Nissen (1870–1923), deutscher Industrieller und Philanthrop
 Søren Nissen (* 1984), dänischer Radrennfahrer
 Ude Nissen (1921–1993), deutscher Dirigent
 Ulli Nissen (* 1959), deutsche Bankkauffrau und Politikerin (SPD), MdB
 Uwe-Jens Nissen (1919–1991), deutscher Arzt und Politiker
 Walter Nissen (1908–1993), deutscher Archivar und Historiker
 Wolfgang Nissen (1925–2008), deutscher Generalarzt

Siehe auch 

 Ludwig-Nissen-Haus, siehe Nordfriesisches Museum. Nissenhaus Husum
 Nissenhütte, Wellblechhütte
 Niessen
 Nyssen
 Nijssen
 Nisse (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Nissen bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Dänischer Personenname